

Cinema
Hold Me Tight – film del 1920 di Slim Summerville
Hold Me Tight – film del 1933 diretto da David Butler

Musica
Hold Me Tight – traccia dell'album With the Beatles dei The Beatles del 1963
 Hold Me Tight – traccia dell'album Animal Magnetism degli Scorpions del 1980